Racu se poate referi la:

Racu, Harghita
Racu, Vâlcea

Vezi și 
Valea Racilor, Gorj;
Valea Racului, Iași;
Racova;
Racovița.